Le sigle ou le code SRP signifie en :

 Biologie cellulaire :
 Signal recognition particule (PRS en français, soit « particule de reconnaissance du signal »).

 Économie :
 Seuil de revente à perte.

 Formation continue en France :
 Stage de reclassement professionnel.

 Informatique et télécommunications :
 Security Rollup Package (« paquet de mises à jour de sécurité » (Microsoft)) ;
  (« protocole de routage de serveur » (Blackberry)) ;
 Scriptable Render Pipeline, un système de rendu scriptable de Unity.
 Secure Remote Password (protocole d'authentification par « mot de passe d'accès à distance sécurisé » à chiffrement asymétrique);
 Principe de responsabilité unique (« Single Responsibility Principle »).

 Intelligence économique :
 Société de renseignement privée.

 Linguistique :
 srp, le serbe, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

 Politique :
 Sozialistische Reichspartei (« Parti socialiste du Reich ») ;
 Autodéfense de la république de Pologne ().
 Syndicat de représentants du personnel

 Psychologie :
 Système de représentation perceptive.

Code